Такмичење у бацању диска за мушкарце на Олимпијским играма 2008. је одржано двадесет шести пут, јер је било на програму свих игара одржаних до данас. Такмичење се одржано на Националном стадиону у Пекингу. од 16. до 19. августа

Олимпијске норме су биле 64,50 м (А), а 62,50 м (Б).

На Играма је постигнут само један лични рекорд.

Земље учеснице 
Пријавило се 37 такмичара из 29 земаља. 

  (1)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

  (1)
  (1) 
  (3)
  (1) 
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (1)
  (1)
  (3)
  (1) 
  (1)

Сатница

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 15. августа 2008.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финално такмичење износила је 64,50 (КВ). За филале се пласирало 12 такмичара. Задату норму је испунило шест такмичара, а шест је у финале ушло по резултату (кв).

Финале

Види још 
 Бацање диска
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — бацање диска за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Резултати бацања диска на ЛОИ 2008. на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Бацање диска на Летњим олимпијским играма